Laokoon bezeichnet:
 Laokoon, griechische und römische Sagenfigur
 Laokoon (Argonaut), Bruder des Oineus, einer der Argonauten
 Laokoon-Gruppe, Skulptur, Darstellung des Todeskampfs Laokoons und seiner Söhne
 Laokoon (Lessing), Schrift von Gotthold Ephraim Lessing über die grundlegenden künstlerischen Unterschiede zwischen bildender Kunst und Literatur